Herrarnas finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 29 juli–5 augusti 2012 i London, Storbritannien.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Segling vid olympiska sommarspelen 2012